21-й чемпионат Польши проходил с 25 февраля по 13 марта 1964 г. в Варшаве.

На старт турнира вышли 16 шахматистов. Соревнование проходило в упорной борьбе, никто из участников не избежал поражений. Чемпионом страны стал З. Дода, на пол-очка опередивший победителя предыдущего чемпионата Я. Беднарского. Как и в большинстве чемпионатов Польши, обладатель бронзовой медали был выявлен путем подсчета коэффициента Бергера у шахматистов, участвовавших в дележе 3-го места. В этот раз удача была на стороне С. Витковского.

Таблица

Ссылки 
 XXI Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1964
 21. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1964 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам